И всё-таки я люблю…:

 «И всё-таки я люблю…» — роман Елены Харьковой 2004 года.
 «И всё-таки я люблю…» — российский мелодраматический телесериал 2008 года, снятый по одноимённому роману Елены Харьковой.
 «И всё-таки я люблю…» — музыкальный альбом Дмитрия Маликова.